

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Lucin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Garwolin 
 Lucin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Tczów 
 Lucin – przysiółek wsi Nowęcin w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Wicko
 Lucin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Przelewice

Inne 
 Lucin – polska nazwa gminy Letschin w Brandenburgii w Niemczech